Бет И́скью (; урожд. Бет Ро́уч, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 Кубок Канады по кёрлингу: бронза (2012).
 : серебро (), бронза (]).
 : золото (), серебро (), бронза ().
  (команда Северной Америки): золото (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Beth Iskiw – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу